

Ордени

Королівські ордени  

 Королівський орден Спасителя 
 Королівський династичний орден Святих Георга і Костянтина 
 Королівський династичний орден Святих Ольги та Софії 
 Королівський орден Георга I 
 Королівський орден Фенікса 
 Королівський орден Чесноти

Республіканські ордени  

 Орден Спасителя 
 Орден Пошани 
 Орден Фенікса 
 Орден Чесноти

Хрести

Медалі

Примітки

Посилання  
 The Greek Royal Orders  
 Hellenic Orders and Decorations